Cingolani ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Cingolani (1883–1971), italienischer Politiker der Democrazia Cristiana (DC)
 Roberto Cingolani (* 1961), italienischer Physiker; seit 2021 italienischer Umweltminister im Kabinett Draghi